Front rouge peut désigner :
 Front rouge, poème de Louis Aragon publié en 1931 ;
 , publication communiste française ;
 Front rouge, organisation maoïste française ;
 , coalition électorale britannique ;
 , journal communiste norvégien ;
 , organisation communiste norvégienne ;
 , organisation communiste suédoise.